Dobrič je lahko:

 Dobrič, priimek več znanih ljudi 
 Dobrič, naselje v občini Polzela
 Dobrič, mesto v Bolgariji

Glej tudi 
 Dobrić